Südost, Süd-Osten bezeichnet:

die Himmelsrichtung Südost

Südost und Varianten, geographisch:

 South East District (Botswana)
 Sudeste (Brasilien), Region Brasiliens
 Sud-Est, Departement Haitis, siehe Département Sud-Est
 South East England
 South-East Region (Irland), NUTS:IE024
 Sud-Est (Rumänien), rumänische Planungsregion
 Südost, Distrikt Singapurs, siehe South East (Singapur)
 Südost, Region Vietnams, siehe Đông Nam Bộ
 Nordamerikanisches Kulturareal „Südosten“

Ortsteile:
 Wiesbaden-Südost, Ortsbezirk der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden
sowie:
South East Island, Insel der neuseeländischen Chatham-Inseln

Siehe auch
 Southeast, Sud-Est, Sudeste